Notre temps peut désigner :
Notre temps, un mensuel français fondé par le groupe Bayard en 1968 ;
Notre temps, une revue mensuelle créée en 1927 par Jean Luchaire, aujourd'hui disparue.
Notre temps, un parti politique salvadorien créé en 2019.